Rio Jamari kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Jamari (vattendrag i Brasilien), Rondônia, 
 Rio Jamanari, vattendrag, Amazonas, 
 Rio Alto Jamari, vattendrag, Rondônia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar